Торндејл има више значења:
 Торндејл (Пенсилванија)
 Торндејл (Тексас)